

Anno 
 1937 – (MCMXXXVII in numeri romani) è un anno del XX secolo 
 1937 a.C.

Matematica 
 1937 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1937 Locarno – asteroide della fascia principale del sistema solare

Cinema 
 1937 – film del 2008 diretto da Giacomo Gatti e Francesco Carrozzini